Hare hace referencia a varios artículos:

Hinduismo
 Harí: nombre de los dioses hinduistas Visnú o Krishná. 
 Radha, nombre de la diosa consorte de Krishná.
 Mantra Hare Krishna, relacionado con el dios Krishná y su energía Hare.
 Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna o movimiento Hare Krishna, grupo fundado en 1967 por el líder hindú Prabhupada.

Etnias
 Dene, nativos del norte de Canadá, llamados hare (‘liebres’, en inglés) por los blancos.
 Hare (tribu) o Kawchodine, nativos del norte de Canadá, llamados hare (‘liebres’, en inglés) por los blancos.

Apellido
 Augustus William Hare (1792-1834), escritor británico, hijo de Francis Hare-Naylor (autor de un libro de historia de Alemania).
 Julius Charles Hare (1795-1855), escritor teológico británico.
 David Hare (1917-1992), artista estadounidense relacionado con el movimiento surrealista.
 Richard Mervyn Hare (1919-2002), filósofo moral británico.
 Robert Hare (1934–), psiquiatra y escritor estadounidense (psicología criminal).
 David Hare (director) (1947–), director de cine y teatro, y dramaturgo británico.
 Alan O'Hare (1982–), futbolista irlandés.

Lugares
 Aeropuerto Internacional O'Hare (1943), aeropuerto en Chicago (EE. UU).
 O'Hare (Metro de Chicago), estación de metro de la ciudad de Chicago.

Ficción
 Haredevil Hare (1948), cortometraje animado protagonizado por Bugs Bunny.
 Peppy Hare, personaje de la saga de videojuegos Star Fox (1993).
 Hare (personaje), personaje de la serie japonesa de animé Jungle wa itsumo Hare nochi Guu.
 Hare Hare Yukai canción de la serie japonesa de animé Suzumiya haruhi no yūutsu.

Además
 Cociente Hare, fórmula relacionada con el cálculo de los escaños obtenidos por un partido político.

pl:Hase